Energy Micro — виробник 32-бітових мікроконтролерів з архітектурою ARM Cortex-M3. Фірма вийшла на ринок напівпровідників завдяки досягненням у енергозбереженні, високій ефективності використання ядра та ресурсів мікроконтролерів. У 2010 році здобула нагороду «Продукт року 2010» на виставці електроніки у Нюрнбергу — «Embedded world 2010».

Головний офіс розташований у столиці Норвегії — Осло.

Варто зауважити, що фірма досить активно працює у напрямку підтримки своїх продуктів різноманітними засобами відладки (компілятори, дебагери, стартові набори, програматори), зокрема такими фірмами як IAR Systems, Keil, Rowley Associates, Segger, Olimex, RK-SYSTEM.

Історія 
Фірма Energy Micro була створена у 2007 році. Засновники фірми — люди з великим досвідом у сфері виробництва напівпровідників: Geir Forre (Chipcon, Texas Instruments), Oyvind Janbu (Chipcon, Texas Instruments, Tandberg), Eirik Jørgensen (Atmel), John Helge Fjellheim  (Chipcon, Texas Instruments).

У жовтні 2009 фірма представила свій перший продукт — мікроконтролери з ядром Cortex-M3, що отримали назву родини EFM32 Gecko. У лютому 2010 побачила світ наступна родина EFM32 Tiny Gecko.

Продукція 

Основною продукцією фірми є мікроконтролери родин EFM32 Gecko та EFM32 Tiny Gecko з низьким енергоспоживанням, а також стартові набори та налагоджувальні плати для цих мікроконтролерів.

Див. також 
 Архітектура RISC
 Архітектура ARM

Примітки

Посилання 
 Вебсайт Energy Micro AS 
 Застосування мікроконтролерів EFM32
 ARM Community: Energy Micro/EFM32
 Ядро Cortex-M3 в умовах низького енергоспоживання 
 EETimes: ARM Extends to Low Power applications
 ARM: Energy Micro отримала ліцензію на Cortex-M3 

Підприємства Норвегії
Осло
Засновані в Норвегії 2007
Виробники апаратного забезпечення